Masters 2003 (Benson and Hedges Masters) var en professionell inbjudningsturnering i snooker, som spelades 2 - 9 februari 2003 i Wembley Conference Centre. Startfältet bestod av de sexton högst rankade spelarna, plus Mark Davis, som vann kvalturneringen Benson & Hedges Championship och Steve Davis, som fick ett wildcard.

Mark Williams vann finalen över Stephen Hendry, och tog därmed sin andra Masterstitel. Han hade redan vunnit UK Championship tidigare under säsongen, och skulle senare under våren komma att vinna VM. Därmed blev han den tredje spelaren i historien, efter Stephen Hendry och Steve Davis, att vinna de tre stora titlarna samma säsong.

Resultat 

2003 i Storbritannien
2003
Snookersäsongen 2002/2003